Sezóna 2004/2005 byla 57. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Eisbären Berlín.

Konečná tabulka základní části

Play down 
hráno na 4 vítězná utkání.

Play off

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Externí odkazy 
 

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2004
Lední hokej v roce 2005